Монтебељо има више значења:

 Монтебељо (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Монтебељо (Бериозабал), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Монтебељо (Ла Либертад), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Монтебељо (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Монтебељо (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Монтебељо (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Монтебељо (Осчук), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Монтебељо (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Монтебељо (Пантепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Монтебељо (Силтепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Монтебељо, Пакајалито (Силтепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Монтебељо (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Монтебељо (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Монтебељо (Окампо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Монтебељо (Хуарез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Монтебељо (Сан Мигел Чималапа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Монтебељо (Сан Мигел Панистлавака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Монтебељо (Сиудад дел Маиз), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Монтебељо (Емилијано Запата), насеље у савезној држави Табаско у Мексику